Лунц-ам-Зе () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия. 

Входит в состав округа Шайбс.  . Официальный код  —  32005. У Лунц находится озеро Лунцерзе.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Мартин Плодерер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 11 мест.
 СДПА занимает 10 мест.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница 

Общины Нижней Австрии